Сан Антонио Рајон има више значења:

 Сан Антонио Рајон (Хонотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Рајон (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику